Swarm (englisch für „Schwarm“) steht für:
 Swarm (Software), ein standortbasierter Dienst zu Check-in an Orten
 SWARM, Satellitenmission der ESA (2013)
 Swarm Peak, Berg in Antarktika
 Swarm Technologies, US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen, siehe Spacebee
 Swarm, als Originaltitel einer Horrorserie auf Prime, erschienen 2023, deutscher Titel BIENENSCHWARM (Serie)

 The Swarm steht für:
 The Swarm (Album), Album verschiedener Interpreten des Wu-Tang Clans (1998)
 The Swarm (Theatergruppe), amerikanische Improvisationstheater-Gruppe
 The Swarm (Thorpe Park), Achterbahn im Thorpe Park, Vereinigtes Königreich
 Der tödliche Schwarm, als Originaltitel, amerikanischer Tierhorrorfilm von Irwin Allen (1978)
 The Swarm, internationaler Titel von Der Schwarm (Fernsehserie)
 The Swarm, Musikprojekt von Dominic Glynn
 The Swarm, Roman von Arthur Herzog von 1974, siehe Die Mörderbienen

Siehe auch:
 Schwarm (Begriffsklärung)